Джордан може да се отнася за:
 Джордан Белфърт – американски предприемач и писател
 Джордан Мекнър – американски програмист
 Джордан Ромеро – американски алпинист
 Джордан Рудес – американски музикант
 Джордан (р. 1987) – български попфолк певец
 Вилмар Джордан (р. 1990) – колумбийски футболист
 Еди Джордан (р. 1948) – ирландски автомобилен състезател
 Кейти Прайс-Джордан – британски еротичен фотомодел
 Луи Джордан (1908-1975) – американски музикант
 Майкъл Джордан (р. 1963) – американски баскетболист
 Майкъл Джордан (р. 1987) – американски актьор
 Нийл Джордан (р. 1950) – ирландски режисьор и писател
 Робърт Джордан (р. 1948) – американски писател
 Сузет Джордан – индийска активистка за женските права
 Джордан (Минесота) – град в Съединени американски щати, в Минесота
 Джордан (Монтана) – град в Съединени американски щати, в Монтана
 Джордан 198 – болид от Формула 1
 Джордан Гран При – отбор от Формула 1